Moncalvillo puede referirse a:

 Moncalvillo, municipio de la provincia de Burgos.
 Moncalvillo de Huete, localidad del municipio de Huete (provincia de Cuenca).
 Sierra de Moncalvillo, conjunto montañoso de La Rioja integrado en el Sistema Ibérico.